Čching-jüan je čínské místopisné jméno, které může označovat:

 Čching-jüan (Kuang-tung) – městská prefektura v provincii Kuang-tung

 Čching-jüan (Če-ťiang) – okres v provincii Če-ťiang
 Čching-jüan (Che-pej) – městský obvod v provincii Che-pej
 Čching-jüan (Liao-ning) – autonomní okres v provincii Liao-ning
 Čching-jüan (Ťiang-si) – městský obvod v provincii Ťiang-si